Бабст — фамилия.

Известные носители:

 Бабст, Александр Кондратьевич (1830—1884) — генерал-майор; судья московского военно-окружного суда; сын К. Х. Бабста.
  (1741—1800) — немецкий писатель.
 Бабст, Иван Кондратьевич (1823—1881) — русский историк и экономист; заслуженный профессор ИМУ; сын К. Х. Бабста.
 Бабст, Конрад Христофор (1790 — после 1852) — российский писатель, полковник Казанского драгунского полка РИА.

Примечания